Ignacio Torres puede referirse a:

 Ignacio Agustín Torres (1988–), político argentino, diputado nacional por Chubut;
 Ignacio Torres Adalid (1835–1914), mejor conocido como “El Rey del Pulque”;
 Ignacio Torres Sepúlveda (1983–), exfutbolista mexicano;
 Ignacio Torres Giraldo (1893-1968), sindicalista y revolucionario colombiano;
 Ignacio Torres Amat (1768–1811), clérigo y erudito catalán.